Čertovy kazatelny  může znamenat:
místopisné označení (skalní útvary)
 Čertovy kazatelny (Oderské vrchy): jsou nejznámější skalní věže v údolí Peklo (Oderské vrchy, okres Olomouc), na pravé straně potoka Jezernice.
 Čertovy kazatelny (Račí údolí): jsou rulový skalní útvar a skalní vyhlídka na území přírodní rezervace Račí údolí, nedaleko secesní restaurace Tančírna, u Javorníka ve Slezsku (okres Jeseník, Olomoucký kraj).

Reference

Související články 
 Kazatelny: (německy Predigerstühle) je skalní útvar a vrchol ležící v severovýchodní částiMedvědské hornatiny v Hrubém Jeseníku (okres Jeseník, Olomoucký kraj).

Rozcestníky - místopisné jméno